Tachypleus — род хелицеровых из отряда мечехвостов. Современные виды обитают в морях Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Два известных ископаемых вида известны из отложений триаса с территории Испании и мела с территории Сирии.

Виды 
Известны два ныне живущих и два ископаемых вида:

Природоохранный статус 
По современным оценкам численность вида Tachypleus tridentatus снижается, данных по Tachypleus gigas недостаточно.

Примечания 

Мечехвосты
Фауна Тихого океана